В 1996—1997 гг. британская поп-группа Pet Shop Boys сделала кавер на песню из мюзикла «Вестсайдская история» («West Side Story»), которая называлась «Somewhere» ().

Выступление Pet Shop Boys летом того же года в театре Савой в Лондоне также получило название «Somewhere», позже его запись вышла на видеокассетах и «DVD».

Список композиций

CD 1 Parlophone / UK 
 «Somewhere» (4:44)
 «The View From Your Balcony» (3:45)
 «To Step Aside» (Ralphi’s Old School Dub) (7:37)
 «Somewhere» (Forthright Vocal Mix) (9:24)

CD 2 Parlophone / UK 
 «Somewhere» (Orchestral Version) (4:44)
 «Disco Potential» (4:06)
 «Somewhere» (Trouser Enthusiasts Mix) (10:39)
 «Somewhere» (Forthright Dub) (5:34)

Список композиций концерта 
 «Yesterday When I Was Mad»
 «The Truck Driver And His Mate»
 «Se A Vida E (That's The Way Life Is)»
 «Hallo Spaceboy»
 «To Step Aside»
 «Go West»
 «The Theatre»
 «It’s A Sin / I Will Survive»
 «Discoteca»
 «Can You Forgive Her?»
 «Somewhere»
 «Rent»
 «Being Boring»
 «Left To My Own Devices»
 «Hallo Spaceboy» — кавер-версия на песню Дэвида Боуи, исполненная вместе с бэк-вокалистской Сильвией Мейсон-Джеймс.

Высшие позиции в чартах

Источники 
 Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys